Суровка — название населённых пунктов в России:

 Суровка — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Суровка — село в Яйском районе Кемеровской области.
 Суровка — деревня в Лысогорском районе Саратовской области.
 Суровка — деревня в Тукаевском районе Татарстана.
 Суровка — село в Тереньгульском районе Ульяновской области.